ESPRIT arena, een voormalige naam van de Merkur Spiel-Arena, een multifunctioneel voetbalstadion in Düsseldorf
 Esprit Holdings, een internationale kledingfabrikant 
 Esprit Scholen, een Amsterdamse scholengroep
 Jermaine Esprit, een Nederlands honkballer
 Esprit-Joseph Blanchard, een Frans componist
 Pont-Saint-Esprit, een Franse gemeente
 Saint-Esprit (Martinique), een gemeente in Martinique
 Lotus Esprit, een Britse sportauto
 Esprit (tijdschrift), een Frans wijsgerig tijdschrift